O Blackwater Elite é um clube profissional de basquetebol sediado em Caloocan City, Filipinas. A equipe disputa a Philippine Basketball Association.

História 
Foi fundado em 2014.

Ligações externas 
Perfil na AsiaBasketball 

Clubes de basquetebol das Filipinas